Íñigo Cavero y Lataillade, XI barón de Carondelet (San Sebastián, Guipúzcoa, 1 de agosto de 1929 - Madrid, 25 de diciembre de 2002) fue un político, abogado y noble español. Fue ministro, presidente del Consejo de Estado y miembro en condición de académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Biografía 
Nació en San Sebastián en 1929, siendo el mayor de los hijos de Antonio Cavero y Goicoerrotea, X barón de Carondelet (hijo de los marqueses de Portugalete) y de María de la Piedad Lataillade y Aysa. Era nieto, por tanto, del que fuera alcalde de su ciudad natal Rafael Lataillade Aldecoa, y por parte de su padre descendía del general Castaños, héroe de la Guerra de la Independencia Española y I duque de Bailén, así como de Francisco de Carondelet, V barón de Carondelet y presidente de la Real Audiencia de Quito en el siglo XVIII. En 1968 se convirtió en el III marqués del Castillo de Aysa, por cesión del título que le hizo su tío materno Enrique Lataillade y Aysa. En 1971, sucedió a su padre como XI barón de Carondelet y un año más tarde heredó la baronía de la Torre de su tío Enrique Lataillade, reuniendo los tres títulos en su persona. 

Realizó los estudios de Derecho en la Universidad de Deusto y en la de Madrid, donde se doctoró. Amplió sus estudios en la Universidad de Toulouse y en la Universidad de Estrasburgo, (Francia). Comenzó su actividad profesional en 1963, como auditor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Después se incorporó a la empresa privada donde ocupó puestos de dirección en Barreiros-Diésel, S.A. y Chrysler-España, S.A., cuando la multinacional estadounidense se instaló en España, además de ser vocal en la Comisión de Educación del Plan de Desarrollo impulsado durante el gobierno franquista por Laureano López Rodó.

Fue profesor de Derecho Político y de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid y de honor en el Centro de Estudios Universitarios.También impartió clases de Derecho Constitucional en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, de la que fue catedrático emérito y vicepresidente de su Fundación. Ocupó también la Cátedra Jean Monnet.

En el terreno político, militó en organizaciones vinculadas a la democracia cristiana desde su juventud, asistiendo en 1962 al Congreso del Movimiento Europeo de Múnich donde se inició un movimiento de resistencia a la dictadura en España —el famoso «contubernio» de la propaganda franquista—. A su regreso fue desterrado durante seis meses a la isla de El Hierro. Allí  estuvo confinado con José Luis Ruiz-Navarro, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, que si bien no pretendían una oposición a la dictadura porque la consideraban  tarea impensable, sí aspiraban a la unidad de Europa y a organizar una alternativa para cuando Franco expirase. Siendo ministro de Justicia y Cultura, tan agradecido se sentía con el trato de los herreños, que 18 años después acudió a unas fiestas en El Hierro. 

Se incorporó al Partido Demócrata Cristiano de José María Gil-Robles y Gil-Delgado, para pasar poco después a Izquierda Democrática, abandonándolo en 1975 cuando la formación se integró en la denominada «Platajunta». Junto a Fernando Álvarez de Miranda fundó el Partido Popular Demócrata Cristiano que se integró en la Unión de Centro Democrático en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 siendo elegido Diputado al Congreso por Madrid y nombrado ministro de Educación y Ciencia en el primer gabinete de Adolfo Suárez. En la I Legislatura fue reelegido como diputado y nombrado Ministro de Justicia, para pasar a dirigir el Ministerio de Cultura en 1980. Con la crisis de la UCD en 1981 y tras el golpe de Estado del 23-F, es elegido de forma provisional Presidente del partido y después Secretario General, pero la debacle electoral en 1982 le llevó a dimitir y se apartó de la actividad política hasta 1985 en que se integró en el Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga que, en coalición con Alianza Popular, se presentó a las elecciones generales de 1986 (Coalición Popular). Íñigo Cavero fue entonces elegido de nuevo diputado por Madrid, integrándose en el Grupo Mixto del Congreso tras la ruptura entre Alizanza Popular y el PDP, para incorporarse más tarde al renovado intento de Adolfo Suárez por volver a la vida política con la creación del Centro Democrático y Social. Finalmente, en 1991 se afilió al Partido Popular.

Fue nombrado Presidente del Consejo de Estado en 1996 y elegido en 2000 académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Matrimonio e hijos 
En 1963, contrajo matrimonio en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid con Belén Martínez de Campos y Carulla, hija de los duques de la Torre, descendiente directa del general Serrano, regente del Reino y presidente de la Primera República Española. Los barones de Carondelet tuvieron ocho hijos:

 María Dolores, casada con Fernando de Aguilera y Narváez, XX marqués de Cerralbo.
 Enrique, XII barón de Carondelet y marqués de Castillo de Aysa.
 Ignacio, casado con Carmen Breijó Delgado.
Pablo, casado con Mercedes Vergara. Ex-Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
 Carlos, casado con Regina Belda y Hofheinz. Hijos: Andrea, Regina y Mariana.
 Belén, casada con Pepe de la Pisa.
 Felipe.
 Luis, casado con Teresa de la Pisa.

Distinciones y condecoraciones 
 Gran Cruz de la Orden de Carlos III (1 de diciembre de 1981).
 Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (2 de diciembre de 1994).
 Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (13 de enero de 1989).
 Medalla al Mérito Constitucional
 Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza

Ancestros

Referencias 

 VV.AA. Libro Homenaje a Íñigo Cavero Lataillade. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005. ISBN 84-8456-422-3

Enlaces externos 
 Íñigo Cavero y la Universidad de Alicante, artículo en el Diario Información del 27 de diciembre de 2002.
 Íñigo Cavero, artículo de Ramón Martín Mateo en el Diario La Verdad del 14 de enero de 2003.
 Noticia del óbito y reseña, en El Mundo, 27 de diciembre de 2002.

Ministros de Educación de España
Ministros de Justicia de España del reinado de Juan Carlos I
Ministros de Cultura de España
Políticos del Centro Democrático y Social
Políticos del Partido Popular
Profesores de la Universidad Complutense de Madrid
Juristas de España del siglo XX
Abogados de España del siglo XX
Abogados del País Vasco
Alumnos de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
Diputados de la Legislatura Constituyente de España
Diputados de la III Legislatura de España
Presidentes del Consejo de Estado de España
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes cruces de la Orden de Alfonso X el Sabio
Grandes cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort
Académicos numerarios de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
Ministros del Gobierno de España nacidos en el País Vasco
Ministros del Gobierno de España de la Unión de Centro Democrático
Ministros del Gobierno de España de la I Legislatura
Ministros del Gobierno de España de la Legislatura Constituyente
Consejeros de Estado de España del siglo XX
Consejeros de Estado de España del siglo XXI
Nacidos en San Sebastián
Fallecidos en Madrid